За́водское (до 1948 года Кра́сный Кут; , ) — село в Ленинском районе  в составе .

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Современное состояние 
На 2017 год в Заводском числится 4 улицы; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 70 гектаров на которой, в 100 дворах, проживало 240 человек.

География 
Расположено примерно в 9 километрах (по шоссе) на север от районного центра Ленино, там же ближайшая железнодорожная станция Семь колодезей (на линии Джанкой — Керчь), на мысе Красный Кут на берегу Арабатского залива, высота центра села над уровнем моря — 26 м. Курорт. Есть рыбный промысел и лагерь отдыха.

История 
Впервые название встречается в Крымскотатарской энциклопедии, согласно которой, по данным всесоюзная перепись населения 1939 года в селе проживало 353 человека, при этом на километровой карте Генштаба Красной армии 1941 года, как и на карте 1942 года, обозначен незначительный рыбный промысел Красный Кут.

С 25 июня 1946 года селение в составе Крымской области РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года, уже село Красный Кут Ленинского района переименовали в Заводское. С 25 июня 1946 года Заводское в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Время включения в Ильичёвский сельский совет пока не установлено: на 15 июня 1960 года село уже числилось в его составе, к 1977 году Заводское передано в Мысовской сельсовет. По данным переписи 1989 года в селе проживало 305 человек. С 12 февраля 1991 года село в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
  Карта Ленинского района Крыма

Населённые пункты Ленинского района Крыма
Курорты Крыма